John Pakington (2 baronnet ; 1621-1680), homme politique anglais.
 John Pakington (1 baron Hampton ; 1799-1880), homme politique britannique.
 John Pakington (7 baron Hampton ; 1964-), pair héréditaire britannique et membre de la Chambre des lords.